Die XII. Panamerikanischen Spiele wurden vom 11. bis 26. März 1995 in Mar del Plata (Argentinien) ausgetragen. Nach 44 Jahren kehrten die Spiele wieder in das Land der Erstaustragung 1951 zurück.

Organisation 
Es wurden hier 309 Wettbewerbe in 34 Sportarten ausgetragen.

Ergebnisse 
 Panamerikanische Spiele 1995 – Badminton
 Panamerikanische Spiele 1995 – Boxen
 Panamerikanische Spiele 1995 – Fußball
 Panamerikanische Spiele 1995 – Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1995 – Squash
 Panamerikanische Spiele 1995 – Triathlon

In diesem Jahr wurden auch erstmals Rennen im Triathlon (Olympische Distanz: 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) bei den Panamerikanische Spielen aufgenommen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 XII Jogos Pan-Americanos – Mar del Plata 1995 – Argentina in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1995
Multisportveranstaltung 1995